«Из исто́рии оте́чественной филосо́фской мы́сли» — книжная серия, выпускаемая с 1989 года российским издательством «Правда» в качестве приложения к журналу «Вопросы философии».

Состав серии 
 Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? — М., 2002
 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. — М., 1989
 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989
 Булгаков С. Н. Избранные статьи в двух томах. Том 1. — М., 1993
 Булгаков С. Н. Избранные статьи в двух томах. Том 2. — М., 1993
 Булгаков С. Н. Сочинения в двух томах. Том 1. — М., 1993
 Булгаков С. Н. Сочинения в двух томах. Том 2. — М., 1993
 Вехи. Из глубины. — М., 1991
 Гессен С. И. Избранные сочинения. — М., 1998
 Ильин И. А. Сочинения. Том 1. — М., 1993
 Ильин И. А. Сочинения. Том 2. — М., 1994
 Кавелин К. Д. Наш умственный строй. — М., 1989
 Кропоткин П. А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия.. — М., 1990
 Лосев А. Ф. Из ранних произведений. — М., 1990
 Лосский Н. О. Избранное. — М., 1991
 Новгородцев П. И. Об общественном идеале. — М., 1991
 Писарев Д. И. Исторические эскизы. — М., 1989
 Потебня А. А. Слово и миф. — М., 1989
 Розанов В. В. Сочинения в двух томах. Том 1. Религия и культура. — М., 1990
 Розанов В. В. Сочинения в двух томах. Том 2. Уединенное. — М., 1990
 Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. — М., 1996
 Соловьёв В. С. Сочинения в двух томах. Том 1. — М., 1989
 Соловьёв В. С. Сочинения в двух томах. Том 2. — М., 1989
 Степун Ф. А. Сочинения. — М., 2000
 Ткачёв П. Н. Кладези мудрости российских философов. — М., 1990
 Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьёва. В двух томах. Том 1. — М., 1995
 Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьёва. В двух томах. Том 2. — М., 1995
 Флоренский П. А. Сочинения в двух томах. Том 1. Часть 1. Столп и утверждение истины. — М., 1990
 Флоренский П. А. Сочинения в двух томах. Том 1. Часть 2. Столп и утверждение истины. — М., 1990
 Флоренский П. А. Сочинения в двух томах. Том 2. У водоразделов мысли. — М., 1990
 Франк С. Л. Сочинения. — М., 1990
 Хомяков А. С. Сочинения в двух томах. Том 1. Работы по историософии. — М., 1994
 Хомяков А. С. Сочинения в двух томах. Том 2. Работы по богословию. — М., 1994
 Чаадаев П. Я. Сочинения. — М., 1989
 Шпет Г. Г. Сочинения. — М., 1989
 Шестов Л. И.. Сочинения в двух томах. Том 1. Власть ключей. — М., 1993
 Шестов Л. И. Сочинения в двух томах. Том 2. На весах Иова (Странствования по душам). — М., 1993
 Эрн В. Ф. Сочинения. — М., 1991
 Юркевич П. Д. Философские произведения. — М., 1990

См. также 

 Памятники философской мысли
 Философское наследие

Книжные серии по философии
Книги издательства «Правда»